Learmonth ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Learmonth (1916–2008), britischer Geograph
 Guy Learmonth (* 1992), schottischer Mittelstreckenläufer
 James Learmonth (1895–1967), britischer Chirurg
 Jessica Learmonth (* 1988), britische Triathletin
 Tom Livingstone-Learmonth (1906–1931), britischer Hürdenläufer

Learmonthist der Name folgender geografischer Orte:
 Learmonth (Edinburgh), ein Bezirk der schottischen Hauptstadt Edinburgh
 Learmonth (Victoria), ein Ort in der Local Government Area Ballarat City, in Victoria, Australien
 RAAF Base Learmonth, Flugplatz der Royal Australian Air Force in der Nähe von Exmouth an der nordwest Küste von Western Australia